Die US Open 2017 im Badminton fanden vom 19. bis zum 23. Juli 2017 im Anaheim Convention Center in Anaheim statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Lee Hyun-il (1. Runde)
 H. S. Prannoy (Champion)
 Brice Leverdez (2. Runde)
 Kazumasa Sakai (1. Runde)
 Sameer Verma (Viertelfinale)
 Zulfadli Zulkiffli (2. Runde)
 Pablo Abián (3. Runde)
 Kanta Tsuneyama (Viertelfinale)
 Ygor Coelho (3. Runde)
 Jeon Hyeok-jin (Viertelfinale)
 Henri Hurskainen (zurückgezogen)
 Mark Caljouw (3. Runde)
 Lucas Corvée (2. Runde)
 Lucas Claerbout (2. Runde)
 Nguyễn Tiến Minh (Halbfinale)
 Niluka Karunaratne (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
 Zhang Beiwen (Viertelfinale)
 Saina Nehwal (zurückgezogen)
 Aya Ohori (Champion)
 Linda Zechiri (2. Runde)
 Lee Jang-mi (Halbfinale)
 Michelle Li (Finale)
 Natalia Koch Rohde (Viertelfinale)
 Vũ Thị Trang (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Lu Ching-yao / Yang Po-han (Finale)
 Takuto Inoue / Yūki Kaneko (Champion)
 Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (Halbfinale)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (1. Runde)
 Matthew Chau / Sawan Serasinghe (1. Runde)
 Richard Eidestedt / Nico Ruponen (1. Runde)
 Hiroki Okamura / Masayuki Onodera (Viertelfinale)
 Joshua Magee / Sam Magee (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (2. Runde)
 Setyana Mapasa / Gronya Somerville (zurückgezogen)
 Anastasiia Akchurina / Olga Morozova (2. Runde)
 Kim Hye-rin / Yoo Hae-won (Viertelfinale)
 Chae Yoo-jung / Kim So-young (Halbfinale)
 Eefje Muskens / Selena Piek (zurückgezogen)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Finale)
 Lauren Smith / Sarah Walker (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Viertelfinale)
 Choi Sol-gyu / Chae Yoo-jung (Viertelfinale)
 Pranav Chopra / Siki Reddy (1. Runde)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Viertelfinale)
 Sam Magee / Chloe Magee (1. Runde)
 Nico Ruponen / Amanda Högström (2. Runde)
 Jacco Arends / Selena Piek (1. Runde)
 Ronan Labar / Audrey Fontaine (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2017
Badminton 2017
Badmintonwettbewerb in Anaheim